Столпище — топоним в Белоруссии:
 Столпище — деревня, Чеботовичский сельсовет Буда-Кошелёвского района Гомельской области;
 Столпище — деревня, Островский сельсовет Несвижского района Минской области;
 Столпище — деревня, Козуличский сельсовет Кировского района Могилёвской области.